Bădila se poate referi la:

 Bădila, Argeș
 Bădila, Buzău

 Râul Bădila

Vezi și 
 Bădeni (dezambiguizare)
 Bădești (dezambiguizare)

 Badea (nume)
 Bădescu (nume de familie)

Toponime românești